Polümnésztosz, Kr. e. 7. századi görög költő, zenész
 Polümnésztosz, Kr. e. 2. századi görög filozófus